Lechytia är ett släkte av spindeldjur. Lechytia ingår i familjen Lechytiidae. 

Lechytia är enda släktet i familjen Lechytiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Lechytia